Als Jocs Olímpics de 1924 celebrats a la ciutat de París (França) es disputà una única competició de waterpolo en categoria masculina a la instal·lació de la Piscina de Tourelles.

Nacions participants 
Participaren un total de 140 waterpolistes de 13 nacions diferents: (en cursiva els jugadors que no van disputar cap partit)

  (11): Gérard Blitz, Maurice Blitz, Joseph Cludts, Joseph de Combe, Pierre Dewin, Albert Durant, Georges Fleurix, Paul Gailly, Joseph Pletinckx, Jules Thiry, Jean-Pierre Vermetten
  Espanya (11): Manuel Basté Duran, Jaume Cruells Folguera, Josep Fontanet Petit, Francesc Gibert, Lluís Gibert, Enric Granados Gal, Josep Maria Puig Bori; A. Bretos, Joan Trigo, Marià Trigo, Alfons Tusell Alonso
  (11): Arthur Austin, Oliver Horn, Fred Lauer, George Mitchell, John Norton, Wallace O'Connor, George Schroth, Herbert Vollmer, Johnny Weissmuller; Elmer Collett, Jam Handy. Entrenador: Otto Wahle
  França (11): Albert Delborgies, Noël Delberghe, Robert Desmettre, Paul Dujardin, Albert Mayaud, Henri Padou, Georges Rigal; R. Bertrand, A. Fasani, Jean Lasquin, L. Perol
  Grècia (10): Theodorakis Anastassios, Andreas Asimakopoulos, Nikolaos Mavrokordatos Baltatzis, Georgios Chalkiopoulos, Nikolaos Kaloudis, Pantelis Psychas, Dionysios Vassilopoulos; Christos Peppas, E. Vlassis, C. Vourvoulis
  (11): István Barta, Tibor Fazekas, Lajos Homonnai, Márton Homonnai, Alajos Keserű, Ferenc Keserű, József Vértesy, János Wenk; Sándor Ivády, F. Kann, B. Nagy
  (10): Charles Barrett, James Beckett, James Brady, John Convery, Charles Fagan, Michael O'Connor, Noel Purcell; W. Fagan, Norman Judd, John O'Connor

  Itàlia (11): Tito Ambrosini, Mario Balla, Arnoldo Berruti, Mario Cazzaniga, Eugenio Della Casa, Achille Francesco Gavoglio, Giuseppe M. Valle; Ottone Andreancich, Gian Battista Benvenuto, Emilio Gavoglio, Carmine De Luca
  (11): Gé Bohlander, Willy Bohlander, Willem Bokhoven, Jan den Boer, Sjaak Köhler, Karel Struijs, Han van Senus;A. Goedings, Abraham van Olst, Pieter van Senus, R. van Senus
  (10): Harold Annison, John Budd, Charles Bugbee, Richard Hodgson, Arthur Hunt, Paul Radmilovic, Charles Sydney Smith; D. Edward, R. Haston, William Peacock
  (11): Cletus Andersson, Erik Andersson, Vilhelm Andersson, Nils Backlund, Theodor Nauman, Martin Norberg, Gösta Persson, Hilmar Wictorin; S. Friberg, E. Skoglund, N. Skoglund
  (11): Charles Biefer, Henri Demiéville, Robert Girod, Charles Kopp, Albert Moret, Fernand Moret, Robert Wyss; Armand Boppart, P. Renevier, H. Rich, René Ricolfi-Doria
  (11): Václav Ankrt, Frantšek Franěk, Jan Hora, Hugo Klempfner, František Kůrka, Vojtech Neményi, Jiří Reitman, Josef Tomášek, Frantšek Vacín; František Cerník, J. Humelhans

Resum de medalles

Resultats

Lluita per la medalla de plata

Lluita per la medalla de bronze

Medaller

Enllaços externs 

  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Waterpolo - París 1924 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
Waterpolo als Jocs Olímpics